Jariwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Jarowka/Яровка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Dnister, siehe Jariwka (Dnister)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Horochiw, siehe Jariwka (Horochiw)